Лесевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лесевич, Владимир Викторович (1837—1905) — русский философ.
 Лесевич, Иосиф Фёдорович — полтавский вице-губернатор в 1848—1853 годах, действительный статский советник.